Lingüística: romanització, procés de transcripció d'un alfabet qualsevol a l'alfabet llatí.
 Història: romanització (història), procés amb el qual els romans van anar introduint-se en les seues colònies per més tard formar l'Imperi Romà.